Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2003 se uskutečnilo ve dnech 18. a 19. ledna 2003 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Celkově se jednalo o 34. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Kanaďan Jeremy Wotherspoon a jeho krajanka Catriona LeMayová-Doanová. V Calgary zvítězili Jeremy Wotherspoon a Němka Monique Garbrechtová-Enfeldtová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Muži 
* pád

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2003, isuresults.eu

2003
Rychlobruslení v roce 2003
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2003